Mistrzostwa Świata w Amp Futbolu 2012 – trzecia oficjalna (czternasta wliczając turnieje nieoficjalne) edycja ampfutbolowych mistrzostw świata, która odbyła się w Rosji w dniach 7-14 października 2012. Jego zwycięzcą została po raz trzeci z rzędu reprezentacja Uzbekistanu, która pokonała w finale Rosję 1-0. Trzecie miejsce zdobyła (również po raz trzeci z rzędu) Turcja.

Pierwotnie turniej miał odbyć się w Japonii. jednak zdecydowano się zmienić gospodarza w związku z katastrofą elektrowni atomowej w Fukushimie.

Uczestnicy

Podział na koszyki
W turnieju udział wzięło 12 drużyn, które rozlosowano do dwóch grup sześciozespołowych. Z turnieju przed jego rozpoczęciem wycofały się Francja i Brazylia - ich miejsce zajęły Polska i Ukraina.

Mecze

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu